Друга лига Републике Српске у фудбалу 2019/20. је било двадесет пето по реду такмичење Друге лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. У сезони 2019/20. се такмичило укупно 31 клуб, односно 15 клубова у групи Запад и 16 у групи Исток. Лига је прекинута након  16 кола ,због епидемије KОВИД -19.Фудбалски савез Републике Српске је након одлуке о проширењу Прва лига Републике Српске у фудбалу на 16 тимова,уз прваке обе групе админстративно поједине клубове прогласио прволигашима.Такође административно је попунио обе групе са клубовима Регионална лига Републике Српске у фудбалу.

Група Запад - резултати 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Napomena:
 Борац (КД) је проглашен за првака лиге након прекида,и пласирао се у Прву лигу РС
 Слога (Д),Љубић i Слобода (НГ) административном одлуком од Фудбалски савез Републике Српске попунили проширену Прву лигу РС
ФК Карановац одустао прије почетка такмичења.

Група Исток - резултати 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Napomena:
 Леотар је проглашен за првака лиге након прекида,и пласирао се у Прву лигу РС
 Дрина (З) и Сутјеска административном одлуком од Фудбалски савез Републике Српске попунили проширену Прву лигу РС

Види још 
 Фудбалски савез Републике Српске
 Друга лига Републике Српске у фудбалу

Спољашње везе 
http://www.fkomarska.com/?p=5920
https://fsrs.org/sr-BA/arhiva-dokumenata.html 

Друга лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2019/20.